Distrikt Huancabamba bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Huancabamba (Huancabamba), Distrikt in der Provinz Huancabamba (Region Piura)
 Distrikt Huancabamba (Oxapampa), Distrikt in der Provinz Oxapampa (Region Pasco)